Something Wild steht für:

 Something Wild, Originaltitel von Wilde Knospen, Spielfilm aus dem Jahr 1961
 Something Wild, Originaltitel von Gefährliche Freundin, Spielfilm aus dem Jahr 1986
 Something Wild (Album), Album der Band Children of Bodom